Ricardo Pereira est un nom porté par :

 Ricardo Pereira (1976-), de son nom complet Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira, footballeur portugais.
 Ricardo Pereira (1979-), acteur portugais.
 Ricardo Pereira (1993-), de son nom complet Ricardo Domingos Barbosa Pereira, footballeur portugais.